Ло́ветт () — английская фамилия. Известные носители:
Ловетт, Джеймс (1899—1984) — американский мультипликатор, основатель студии Lovett Cartoons. 
 Ловетт, Герберт (1874—1909) — британский регбист, серебряный призёр летних Олимпийских игр 1900.
 Ловетт, Джозефина (1877—1958) — американская сценаристка и актриса.
 Ловетт, Лайл (род. 1957) — американский кантри-певец, автор песен и актёр.
 Ловетт, Мартин (1927—2020) — британский виолончелист, профессор.
 Ловетт, Роберт (1895—1986) — министр обороны США.
 Ловетт, Уильям (1800—1877) — британский общественный деятель, один из лидеров движения чартистов.

Вымышленные персонажи
 Миссис Ловетт

Примечания

См. также